Russische superliga C (mannen)
 Russische superliga C (vrouwen)